Teeblume bezeichnet

 Teerose (Tee), ein kleines dekoratives Bündel aus jungen Teezweigen
 Die Teeblume, eine Operette von Alexandre Charles Lecoq